Кра́йтон (также Криктон, Крихтон, Кричтон; ) — английская фамилия.

Фамилия 
 клан Крайтон
 Криктон, Джеймс (1560—1583) — шотландский учёный.
 Крайтон, Майкл (1942—2008) — американский писатель-фантаст, кинорежиссёр и сценарист.
 Крайтон, Роберт  (1925–1993) — американский писатель.
 Кричтон, Чарльз (1872—1958) — британский яхтсмен, чемпион Олимпийских игр 1908.
 Крайтон, Чарльз (1910—1999) — британский кинорежиссёр и монтажёр.

Вымышленные персонажи 
 Джон Крайтон — вымышленный главный персонаж сериала Farscape.

Другое 
 Крайтон — замок в Шотландии

См. также 
 Крейтон

Примечания